Ankazobe (district), een district van Madagaskar
Ankazobe (stad), de hoofdstad van dit district